Greatest and Latest – album degli Olsen Brothers del 1994
Greatest & Latest – album dei Warrant del 1999
Greatest and Latest – album degli Agent Orange del 2000
Greatest & Latest – album dei Love/Hate del 2000
Greatest & Latest – album di Dee Dee Ramone del 2000
Greatest & Latest – album dei Bachman-Turner Overdrive del 2001